Drina bezeichnet:

 Drina, Nebenfluss der Save zwischen Serbien und Bosnien-Herzegowina
 Drina (Schiff, 1912), 1917 versenktes Passagierschiff
 Drina (Schiff, 1955), Frachtschiff

Siehe auch:
 Drina-Marsch
 Schlacht an der Drina